Фонтене́ль-ан-Брі () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 85 км на схід від Парижа, 140 км на південний схід від Ам'єна, 75 км на південь від Лана.

Історія 

1 січня 2016 року Фонтенель-ан-Брі, Артонж, Ла-Сель-су-Монмірай i Марше-ан-Брі було об'єднано в новий муніципалітет Дюїз-е-Морен-ан-Брі.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 85 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 230,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Фонтенель-ан-Брі на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Фонтенель-ан-Брі на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ена